Супереттан 2012 — 13-й сезон у Супереттан, що є другим за рівнем клубним дивізіоном (сформованим у 2000 році) у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 16 клубів. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 2012 року.

Переможцем змагань став клуб «Естерс» ІФ (Векше). Разом із ним путівки до вищого дивізіону вибороли з другої позиції «Броммапойкарна» (Стокгольм) та з третього місця Гальмстадс БК, який переміг у плей-оф на підвищення.

Учасники сезону 2012 року

Стадіони

Результати зустрічей

Турнірна таблиця

Плей-оф на підвищення
Команди, які зайняли в сезоні 2012 року 14-е місце в Аллсвенскан і 3-є в Супереттан, виборювали право виступити в найвищому дивізіоні:

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 листопада 2012

|}

Клуб Гальмстадс БК разом із «Броммапойкарна» (Стокгольм) і «Естерс» ІФ (Векше) завоював право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2013 року.

Плей-оф на вибування

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 2012

|}

Клуби Фалькенбергс ФФ та ІФК Вернаму завоювали право виступати в Супереттан у сезоні 2013 року.

Найкращі бомбардири сезону

Див. також 
 Аллсвенскан 2012
 Кубок Швеції з футболу 2012—2013

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2012 у шведському спорті‎